Lexicon (altgriechisch λεξικόν „Wörterbuch“, λέξις für „Wort“ als einzelner Bestandteil der Rede) steht für:
 ältere Schreibweise von Lexikon
 Lexicon (Band), US-amerikanisches Hip-Hop-Duo